Issy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Issy-les-Moulineaux, Stadt im Département Hauts-de-Seine
 Issy-l’Évêque, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Kanton Issy-les-Moulineaux-Est im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Issy-les-Moulineaux-Ouest im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Issy-l’Évêque im Département Saône-et-Loire